Андрей Андреевич (Генрих) Гопиус (1796 — неизвестно) — русский архитектор, представитель провинциального классицизма. Войсковой архитектор в Уральском казачьем войске и губернский архитектор в Уфе. Автор проектов зданий в Уральске, Оренбурге и Уфе, входящих ныне в списки памятников истории и архитектуры.

Генрих Гопиус родился в 1796 году в семье чиновников (в служебном формуляре указано — сын комиссара), в православии получил имя Андрея Андреевича. В 1818 году окончил курс Академии художеств в Петербурге, получив при выпуске звание художника-архитектора 14-го класса. В 1823—1831 годах служил в придворной конюшенной конторе «по чертежной части при архитекторе Шустове». В этот же период он женился, его супругой стала дворянка Елизавета Львова. В 1831 году, с отъездом из Уральска архитектора Дельмедино, атаман Уральского войска Василий Покатилов обратился к оренбургскому генерал-губернатору Сухтелену с просьбой о помощи в поиске замены. Сухтелен обратился к своему петербургскому знакомому — Алексею Николаевичу Оленину, директору Публичной библиотеки, с просьбой порекомендовать кого-либо из молодых архитекторов для работы в Уральске. В ответ Сухтелену Оленин написал: «Я поручал приискать желающих правящему должность ректора Императорской Академии художеств профессору Мельникову, который донес, что архитектор  Гопиус изъявил желание служить при Уральской войсковой канцелярии архитектором».

При этом Оленин сообщил, что со своей стороны Гопиус выставил следующие требования к командованию Уральского войска: «…жалования получать ему по тысяче двести рублей в год, с казенною квартирой, отоплением и освещением оной, а для проезда получить прогоны и на путевые издержки четыреста рублей…» Требования оказались для Уральска не чрезмерными и согласие было дано.

С 3 декабря 1831 года Гопиус приступил к работе в Уральском казачьем войске. Должности архитектора в штатном расписании войска не было, и, как его предшественник Дельмедино, Гопиус числился фортификатором и «содействовал устроению по линии укреплений и казарм». В 1835 году был награждён орденом Станислава 4-й степени, произведён в  В этот же год в его семье родился сын. Одновременно атаман Покатилов ищет помощи у оренбургского губернатора Перовского о внесении в штатное расписание Уральского войска должности архитектора. Перовский обратился с ходатайством к императору Николаю, ссылаясь на введение ранее подобной должности в Донском войске. Император к доводам прислушался и в 1837 году повелел ввести должность войскового архитектора, соответствующую X классу Табели о рангах. В соответствии с этим Гопиус был произведён «в 10-й класс с присвоением мундира». Как архитектор, Гопиус известен проектами зданий Войскового хозяйственного правления в Уральске, Контрольной палаты и Дома военного генерал-губернатора в Оренбурге. Он также стал архитектором (проект был начат Дельмедино) собора Благоверного князя Александра-Невского, главного православного храма в Уральском войске, в закладке которого в 1837 году принял участие наследник престола Александр Николаевич. По его проектам были построены церкви в станицах и форпостах уральских казаков — Преображения Господня в Бударино, Успения Богородицы в Январцево, Знамения Божьей Матери в крепости Кулагиной и ряд других. Гопиус называется в списке собеседников Александра Сергеевича Пушкина во время его приезда в Уральск в 1833 году.

Завершив свою службу войскового архитектора в Уральске, в 1842 году Гопиус перебрался в Уфу, где получил должность губернского архитектора. По его проектам или под его надзором в Уфе были возведены здание Дворянского собрания, резиденция уфимского губернатора, здание Магометанского духовного собрания, здания богоугодных заведений.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Классицизм в культовой архитектуре Южного Урала и классические черты в современной архитектурной практике 
 ГОПИУС Андрей (Генрих) Андреевич 

Персоналии:Уральск
Архитекторы XIX века
Архитекторы классицизма
Архитекторы Российской империи
Архитекторы Уфы